A banda sonora da telenovela juvenil da TVI Morangos com Açúcar inclui os álbuns:

Morangos Com Açúcar - 1ª Série (Ano Lectivo - 2003/2004) 

Somebody - Belinda More
Meant To Be - Pedro Camilo
A Change - Hands On Approach
Coolio - Gangsta's Paradise (feat. L.V.)
I Though You Would Leave Your Heart With Me - Rita Guerra
Morangos Com Açucar - Berg

Morangos Com Açúcar - 1ª Série (Trilha sonora / banda sonora brasileira)
Tudo de Bom - Fernanda Porto
Beijo na Boca - Fábio Jr.
Sabor Morango - Ana Luiza
Bye Bye - Silvera
A Garota que Sonhei - The Sullivans
Sinais de Fogo - Preta Gil
Eterno Amor de um Dia Só - Jair Oliveira
O Caderninho - L3
Assim que se Faz - Luciana Mello
Sonho de Verão - Max de Castro
Meu Barulho - Marcelo Aquinho
Link - Laura Bolsonaro

Morangos com Açúcar - Os Temas da 1.ª Série de Verão (2004)
 Morangos com açúcar: os temas da série de Verão. (2004, CD, Farol Música).
"Quem Quer Morangos" - Filipe Gonçalves e os Moleques
"Trick Me" - Kelis
"Making Me Better" - Lulla Bye
"Ay Que Calor" - Xandee
"Goodbye" - Tom Helsen

Morangos Com Açúcar - 2ª Série (Ano Lectivo - 2004/2005) 
Mesmo Sem Saber (Versão Original - Forbidance) - Lulla Bye
Curtain Falls - Blue
Turn Me On - Kevin Lyttle
Para Mim Tanto Me Faz - D'ZRT
Diz-me - Xutos & pontapés (música da Soraia)

Morang'Ice (2005)
I Don't Want To Talk About It - D'ZRT
Baby It's You - Jojo
Last Drop - Kevin Lyttle
Move Ya Body - Ninja Sky Feat Jabba
Tempted to Touch - Rupee
Hole in The Head - Sugababes
Baza Baza - Boss AC
Obsesión Si Es Amor - 3rd Wish feat Baby Bash
I'm Still in Love - Sean Paul & Sasha
Eu Sou Como Um Livro - Patrícia Candoso
The Reason - Hoobastank
Creeps - Anna Sahlene
The Weekend - Michael Gray
Remember - Summerlove
Saturday Night - The Underdog Project
Despre Tine - O-Zone
Gotta Get Away - Fonzie
Forbidance - Lulla Bye

Morangos com Açúcar - Os Temas da 2ª Série de Verão (2005)
É Muita Fruta - Os Moleques
Gasolina - Daddy Yankee
Naci Orishas - Orishas
Todo o Tempo - D'ZRT
Eu Não Sei - Expensive Soul
Paz e Amor (Quero Festa e Verão) - Projecto X
Todo o Tempo - D'ZRT (Vídeo)

Morangos Com Açúcar - 3ª Série (Ano Lectivo - 2005/2006)
Morangomania - Ménito Ramos
Lonely - Akon
Falas Disso - Expensive Soul
Brilhantes Diamantes - Serial
Lonely No More - Rob Thomas
I Really Am Such A Fool - EZ Special
A Vida Que Eu Sempre Quis - Estado de Espírito
O Que Tens Na Alma - Gota
O Que Houve Em Nós - Sónia Oliveira
Caminho a Seguir - D'ZRT
Hi Hello (My Name is Joe) - Squeeze Theeze Pleeze
Day By Day - Blister
A Vida Faz Me Bem - Anjos
Ocean of Time - Levi
O Bom do Teu Calor - Milénio

Morang'Ice 2 (2006)
Tudo Num Segundo - D'ZRT
It's Like That - Mariah Carey
Don't Lie - The Black Eyed Peas
Don't Cha - Pussycat Dolls
Volta as Vezes que Quiseres - Patrícia Candoso
Intoxication - Gentleman
Bananza (Belly Dancer) - Akon
Pon de Replay - Rihanna
World Hold On - Bob Sinclar
We Be Burnin' - Sean Paul
Soulstorm - Patrice
Push the Button - Sugababes
Fogo (Hoje a Casa Vem a Baixo) - Diana
These Words - Natasha Bedingfield
Sick and Tired - Anastacia
O Meu Verão Não Acabou - FF
Shiver - Natalie Imbruglia
Welcome to My Life - Simple Plan
Desta Vez Não te vou Perdoar - 4Taste

Morangos Com Açúcar - Os Temas da 3ª Série de Verão (2006)
D'ZRT - Verão Azul
Kelly Clarkson - Because Of You
Marie Senholt - I Need A House
Mundo Secreto - Põe A Mão No Ar
4Taste - Sempre Que Te Vejo
Hueco - Pa Mi Guerrera
Mercado Negro - Leoa Tigresa
FF - Tudo O Que Quero
Skye - Love Show
Puzzle - Quarto
Nick Lachey - What's Left Of Me

Morangos Com Açúcar - 4ª Série (Ano Lectivo 2006/2007)
4Taste - Nunca Mais Dizer Nunca
André Indiana - Tripping On The Edge Of The Light
Blunder - Aka Everything She Wants (Tema de Filipa e Gonçalo)
Dummador - Solução É Sorrir (Tema de Hugo e Alex)
Sergio Mendes Feat. Black Eyed Peas - Mas Que Nada
Kin - Sandman (Tema de Angelina)
4Taste - Só Tu Podes Alcançar (Tema de André e Sofia)
Asher Lane - New Days
D´zrt - Herói Por Um Dia (Tema de Gil)
Hoobastank - If I Were You (Tema de Zé Maria)
CAIM - Beg A Dime
Cool Hipnoise - Quita-me Essa Dama
Ménito Ramos - Este É O Cúpido do Amor (Tema de André e Sofia)
Rezephonic - Can You Hear Me (Tema de Cratcross)
Pedro Camilo - Dá-me Uma Razão
Bob Sinclair - Shining From Heaven
Nathalie - Did You Love Me (Tema de Tânia)

OFERTA: CD Multimédia com mais de 100 videos e Fotos! (Vale de 4€ na compra do cd do FF - Live Tour ou D´zrt - Original ou 4Taste - 4Taste)

E ainda:

4Taste - Sorrir (Encaro A Vida De Frente)
Gnarls Barkley - Crazy (Tema de Natacha e Sam)
Mundo Secreto - Põe A Mão No Ar
Puzzle- Quarto (Tema de Rui e Adriana)
Show Stopper - Danity Kane ft. Yung Joc Bonus
Spin - im So Happy

Morangos com Açúcar - Os Temas da 4ª Série de Verão (2007)

Mundo Secreto - Chegamos À Party (Versão Morangos)(Tema de genérico)
FF feat. Angélico Vieira - A Música Nasce (Para Te Poder Levar) (Tema de Luna)
Orishas - Hay Un Son ( Tema do Xavi Bar)
Melanie C - I Want Candy
Paolo Nutini - Jenny Don´t Be Hasty (Tema de Sam)
Dolores O'Riordan - Ordinary Day (Tema de Sara)
Expensive Soul - 13 Mulheres (Tema de Gabriel)
TT - Dança Este Som (Tema de Sara e David)
Diana - Oh (Desaparece)(Tema de Filipa)
Major League - Bounce (Tema de Ricardo)
Bob Sinclar - Sound Of Freedom
Killagees feat. Phil G - Hey Girl! (About Love)(Tema de Rui e Adriana)
Hands On Approach - Let´s Be In Love (Tema de Beatriz e Xavier)
EZ Special - Menina Bonita (Deixas Saudade) (Tema de Sofia e Gabriel)

OFERTA: Fio de pescoço e pulseira "Placa Morangos Com Açúcar" - Edição Limitada!

e ainda:

Avril Lavigne - When You're gone (Tema de Mafalda e Laura)
Ola - Natalie (Tema de Rute)
Spin - Fly High (Tema Geral)
Astaire - L-L-Love (Tema de Renata)

Morangos com Açúcar - 5ª Série (Ano Lectivo 2007/2008)

Rodrigo Leal - Geração Rebelde (Genérico)
FF - Será Que Não Vês (Tema Geral)
Squeeze Theeze Pleeze - Sometimes a Little Some Time (Tema do Francisco)
TT - Vamos Fazer a Festa (Tema da Diana)
Fonzie - Crashin' Down (Tema Geral)
Interpol - The Heinrich Maneuver (Tema do Bruno, do Carlos e do Nuno)
Ola Svensson - Natalie (Tema da Claque)
Spin - Fly High (Tema do João e da Vanessa)
Hands on Approach - To Your Side (Tema do Acácio e da Sílvia)
Os Azeitonas - Quem és Tu Miúda (Tema Geral)
Slimmy - Beatsound Loverboy (Tema de Andebol)
Mundo Secreto - Sabemos Onde Vamos (Tema da Claque)
Sunrise Avenue - Fairytale Gone Bad (Tema Geral)
Puzzle - Bilhete (O Princípio) (Tema do Tomás)
Blackberry - Menino da Mamã (Tema do Luís)
Puzzle - Madrugada (Tema do Vasco)
Pluma - E Grito (Tema da Raquel)
Blister - Old Friends (Tema dos 5 amigos)
3D - A Nossa Idade Vai Virar (Tema do Salvador)
Sliver - Glass Cube (Tema Geral)
Hands on Approach - Do You Believe It? (Tema do Nuno)
Just Girls - Karma Comes Around To You (Tema Geral)
Just Girls - Não Te Deixes Vencer (Tema Geral)
Just Girls - A Vida Te Espera (Tema do Nuno e da Diana)
Just Girls - Bye, Bye (Vou-me Divertir) (Tema Geral)
Just Girls - O Jogo Já Começou (Sorte ou Azar) (Tema da Isaura / Jennifer)
Mind da Gap - Dedicatória (Tema do Edgar)
DJ Ride - Come Take The Ride (Tema da Sónia)
Andre Indiana - Under The Sun (Tema da Inês)
Upground - Oye Chica (Tema do Acácio)
Magna Kartah - Ring My Bell (Tema da Claque)
Sugarleaf - Everything Is So Confusing (Tema do Bruno e da Vera)
Pluma - A Vitória do Quarto (Tema da Eva)
Axel - I Can't Get 'Nough Love (Tema das aulas de dança)
Sioen - Ready For Your Love (High) (Tema Vanessa e João)
Members of Marvelas - Me Vs. Eye (Tema do Shiang e do Edgar)
Karim Kasiel - Enamorado (Tema do Henrique e da Isaura)
Heather Grody - Don't Pick Me Up (Tema de Beatriz e Olga)
4Taste - Diz-me Que Sim (Estou Aqui) (Tema do Zeca)
4Taste - Diz Mais Uma Vez (Tema da equipa de Andebol)
The Starvan - Its Time To Go Now (Sound FX) (Tema do Carlos e da Sónia)
The Zutons - Valerie (Tema da Isaura)
Sean Kingston - Beautiful Girls (Tema da Mariana)
Sandra Nasic - Fever (Tema do Carlos e da Sónia)
Yves Larock - Rise Up (Tema Geral)
Melanie C - This Time (Tema da Susana)
Avril Lavigne - Hot (Tema da Regina)
SP & Wilson - Imagina (Tema de Nuno e Inês)
Boss AC - Levanta-te! (Tema Geral)
Foo Fighters - Long Road To Ruin (Tema do andebol/Polónia)
Good Charlotte - Victims of love (Tema do Carlos e da Sónia)
Hands on Approach - Let's Be In Love (Tema de Teles e Susana)
MAU - Cum Sexy Cum (Tema de Luís e Marília)
Voicst - High Is An Amsterdan Tourist (Tema do Andebol)
Voicst - Everyday I Work On The Road (Tema dos Exames)
Skallibans - Sunshine (Tema de Gabriel e Filipe)
EZ Special - Menina Bonita (Deixa Saudades) (Tema de Mariana e Vasco)
Amarguinhas - Just Girls (1ºTema das Just Girls)
Kilagees ft. Phill G - Hey Girl (About Love) (Tema de Luis)

Morangos com Açúcar - 5ª Série de Verão (2008)

CD1

Just Girls - Bye, Bye (Vou-Me Divertir) (Versão Morangos)
Avril Lavigne - Hot (Tema de Regina\Espaço 24)
Sandra Nasic - Fever (Tema de Diana)
Duffy - Mercy (Tema Geral)
Maroon 5 - Won't Go Home Without You (Tema de Vera)
Paulo Vintém - Sei No Que Estás A Pensar (Tema da Trupe)
Bob Sinclar - Together (Tema da Maxi Pop)
DJ Assad Vs. Maradja Ft. Greg Parys - Everybody Clap (Tema Geral)
Yves Larock - By Your Side (Tema de Henrique e Elizabete)
NBC - Segunda Pele (Tema do Saloon)
Alicia Keys - No One (Tema de Mário e Aurora)
Melanie C - This Time (Tema de Olga e Silk)
Angélico Vieira - Bailarina (Tema Geral)
Black Company Ft. Diana - Bounce (Tema de Mariana)
SP & Wilson - Imagina (Tema da Trupe)
Melo D - Praia (Tema de Aldo)
Royalistick Ft. Virgul - Morena (Tema de Dança)
MAU - Cum Sexy Cum (Tema de Cristóvão e Jaime)
Axel - I Can't Get Enough Love (Tema Geral)

CD2

Voicst - Everyday I Work On The Road (Tema Geral)
Sioen - Ready For You Love (High) (Tema Geral)
Savalas - Happy Song #1 (Tema Geral)
Os Azeitonas - Um Tanto Ou Quanto Atarantado (Tema de Henrique)
The Zutons - Valerie (Tema de Casimiro e Carminho)
Miss Li - Gotta Leave My Troubles Behind (Tema de Jennifer)
Alanta - Mercy (Remix) - (Tema Geral)
Coldfinger - Beatkick - (Tema de Cristóvão)
Members Of Marvelas - Me Vs. Eye (Tema de Tomás)
Sugarleaf - Encontro Tosco (Tema de Raquel)
Wraygunn - Everything's Gonna Be OK (Tema Geral)
Pluma - A Vitória Do Quarto (Tema de Luís)
CAIM - Stone Rain (Tema de Barnabé)
The Starvan - It's Time To Go Now (Tema Geral)
Dogma - O Segredo (Tema de Diana e Nuno)
Skalibans - Mary, Mary Me (Tema Geral)
Arsha - Será Que A Música Tem Cor (Tema Geral)
Philharmonic Weed Ft. Sam The Kid - A Benção(Tema da Trupe)
Áurea - Okay Alright (Tema de Casimiro e Carminho)

Temas Adicionais:

Just Girls - O Jogo Já Começou (Sorte Ou Azar) (Tema Geral)
Just Girls - A Vida Te Espera (Tema Geral)
Sugarleaf - Everything Is So Confusing (Tema de Vera e Bruno)
Magna Kartah - Ring My Bell (Tema Geral)
Upground - Oye Chica (Tema Geral)
Mind Da Gap - Dedicatória (Tema Geral)
PTY LTD - Party Girl (Tema Geral)
Yves Larock - Rise Up (Tema Geral)
DJ Ride Ft. Margarida Pinto - Come Take The Ride (Tema de Sónia)
4Taste - Diz-Me Que Sim (Estou Aqui) - (Tema de Diogo e Inês)
4Taste - Diz Mais Uma Vez (Tema dos treinos de râguebi)
Sean Kingston - Beautiful Girls (Tema da Mariana e do Justino)
Interpol - The Heinrich Maneuver (Tema dos rebeldes)
Dama Bete - Cala-Te (Tema Geral)
CAIM - Crawling #2 (Tema de José Miguel)
Dama Bete - Definição De Amor (Tema Geral)
Voicst - High Is An Amsterdan Tourist (Tema Geral)
Boss AC - Levanta-Te (Stand Up!) - (Tema de Silk)
Foo Fighters - Long Road To Ruin - (Tema do Carlos)
Magna Kartah Ft. Laura Moore - Miracle (Tema da Discoteca Maxi Pop)
DJ Ride Ft. Sagas - Seguindo O Caminho (Tema dos Rebeldes)
Good Charlotte - Victims Of Love (Tema de Jaime e Jennifer)
Kalibrados Ft. Virgul - Bambribam (Tema dos Ladrões)
TT - Faz Acontecer (Tema Geral)
Black Company - Gosto Delas (Tema de Dinis)
Just Girls - Não Te Deixes Vencer (Tema de Luís)
Maxi - Sem O Teu Amor P'ra Mim (Tema Geral)
Enur Ft. Natasha - Calabria(Tema Geral)
Rocky Marsiano - Rocky's Funk Anthem (Tema Geral)
Alan Gold Ft. Yorke Eghan - Zero To Sixty (Tema de Hip-Hop)

Morangos com Açúcar - Série 6 (Ano Lectivo 2008/2009)

Rodrigo Leal - Vida Crazy (Tema do Genérico) ( Ep 1)
Just Girls - Para O Bem De Nós Dois (Tema Geral) ( Não deu em nenhum episódio)
Duffy - Mercy (Tema de Cândida) ( Ep 1)
Bob Sinclar Ft. Steve Edwards - Together (Tema Geral) ( Ep 1)
Upground - Oye Chica (Tema de Kiko e Tozé) ( Ep 98)
Savalas - Happy Song (Tema Geral) ( Ep 1)
Alicia Keys - No One (Tema de Aurora e Mário) ( Ep 2)
Pussycat Dolls - I Hate This Part (Tema de Madalena) ( Ep 91)
Vintém - Sei No Que Estás A Pensar (Tema Geral) ( Ep 1)
Black Company Ft. Diana - Bounce (Onde Pára A Festa) (Tema de Beatriz) ( Ep 1)
4Taste- O Que Houve em Nós
Interpol - The Heinrich Maneuver (Tema de Jimmy) ( Ep 1)
Lady Gaga ft. Afrika Bambataa- Thundercloud
Kalibrados Ft. Virgul - Bambribam (Tema Geral) ( Ep 1)
Skalibans - Mary, Mary Me (Tema Geral) ( Ep 4)
Dogma - O Segredo (Tema de Joel) ( Ep 1)
Maroon 5 - Won't Go Home Without You (Tema de Filipa e Gonçalo) ( Ep 1)
Avril Lavigne - Hot (Tema de Regina) ( Ep 1)
Maxi - Sem O Teu Amor P'ra Mim (Tema de Fred e Joel) ( Ep 22)
Arsha - Será Que A Música Tem Cor (Tema de Vítor e Camila) ( Ep 9)
Alanta - Mercy (Tema Geral)
DJ Assad Vs. Maradja & Greg Paris- Everybody Clap (Tema Geral)
Coldfinger - Beatkick (Tema de Dora e Vanda)
Sugarleaf - Encontro Tosco (Tema de Eduardo)
CAIM - Stone Rain (Tema de Jimmy e António)
Royalistick Ft. Virgul  - Morena (Tema Geral)
Members Of Marvelas - Me Vs. Eye (Tema Geral)
M.A.U. - Cum Sexy Cum (Tema Geral)
Pluma - A Vitória Do Quarto (Tema Geral)
4Taste - Sabe Bem Cá Estar (Tema Geral)
4Taste - Diz-Me Que Sim (Estou Aqui) (Tema Geral)
4Taste - Diz Mais Uma Vez (Tema Geral)
The Zutons - Valerie (Tema Geral)
Wraygunn - Everything's Gonna Be Ok (Tema Geral)
Sioen - Ready For You Love (High) (Tema Geral)
JP - Pophigh_1 (Tema Geral)
Yves Larock - Rise Up (Tema Geral)
Boss AC - Levanta-Te (Stand Up!) (Tema Geral)
Axel - I Can't Get Enough Love (Tema Geral)
Magna Kartah Ft. Laura Moore - Miracle (Tema Geral)
PTY LTD - Party Girl (Tema Geral)
The Starvan - It's Time To Go Now (Sound FX) (Tema Geral)
Yves Larock - By Your Side (Tema Geral)
Voicst - Everyday I Work On The Road (Tema Geral)
Voicst - High Is An Amsterdan Tourist (Tema Geral)
Karma - Livro Negro (Tema Geral)
Philharmonic Weed Ft. Sam The Kid - A Benção (Tema de Mário e Raúl)
CAIM - Crawling #2 (Tema Geral)
Slimmy - You Never Should Leave Me (Before I Die) (Tema de Rodrigo)
The Guys From The Caravan - Just Kiss Me (Tema de Nuno)
JC Project - No More Dreams For Sale In Heaven (Tema de Eduardo e Leonor)
Soulbizness - Oh Sugar! (Tema de Kiko e Tozé)
Fedde LeGrand - Put Your Hands Up (For Detroit) (Tema Geral)
Fall Out Boy - Beat it (Tema Geral)
Os Gully - Estou Preso (Tema de Zeca)
Sir Giant - Doce Cereja (Tema de Vítor e Helena)
SP & Wilson - Imagina (Tema Geral)
Os Azeitonas - Um Tanto Ou Quanto Atarantado (Tema de Mateus e Salvador)
NBC - Segunda Pele (Tema Geral)
Black Company - Gosto Delas (Tema de Mateus)
Aurea - Okay Alright (Tema de Filomena)
Foo Fighters - Long Road To Ruin (Tema de Carlos e Sónia)
TT - Faz Acontecer (Tema de Catarina)
Dama Bete - Definição De Amor (Tema Geral)
Miss Li - Gotta Leave My Troubles Behind (Tema de Eunice)
Rocky Marsiano - Rocky's Funk Anthen (Tema de Tecas)
Enur Ft. Natasha - Calabria 2007 (Tema Geral)
Melo D - Praia (Tema de Eugénio e Clara)
Coldfinger - It's Too Late For The Future (Tema de Tecas)
Diana - Desculpa Lá (Tema de Rodrigo e Madalena)
DR1VE Ft. Lúcia Moniz - A Wish (Keep Fighting) (Tema de Catarina e Tomé)
InnaStereo - Big Up (Tema Geral)
InnaStereo - I Don't Know (Tema Geral)
Just Girls Ft. 4Taste - Viver A Vida Não É Demais (Tema Geral)
Pluma - Ser Imortal (Tema de Carla)
DJ Ride Ft. Sagas - Seguindo O Caminho (Tema Geral)
Black Company - Passa O Mic (Tema Geral)
Ruas - A Grande HipHopeia (Tema de Parkour)
Squeeze Theeze Pleeze - Sail Away (Tema de Raúl)
Stevans - Monday's Wedding  (Tema de Raúl e Sónia)
Madcon - Beggin (Tema Geral)
Madcon - Liar(Tema Geral)
M.A.U. - No Worries In Frame (Tema Geral)
Lulla Bye - A Bigger Plan (Tema Geral)
Nelly Ft. Fergie - Party People (Tema Geral)
Angélico - Insaciável (Tema Geral)
Angélico - Namorada (Tema Geral)
Angélico - All Night Long (Tema Geral)
Angélico - Bailarina (Tema de Rodrigo e Madalena)
Sensi - Sonhos (Tema Geral)
Flow 212 Ft. Rusty & Overule - Ritmo Do Meu Flow (Tema de Micaela)
Mundo Complexo - Hey DJ (Tema Geral)
Mundo Complexo - Puto Charila (Tema de Mateus)
Just Girls - Entre O Sonho E A Ilusão (Tema Geral)
Just Girls Ft. Angélico - Cansei (Tema Geral)
Pussycat Dolls - I Hate This Part (Tema de Madalena)
Bruce Aisher & Richard Salmon - Headlights (Tema de Mário)
Bruce Aisher & Richard Salmon - Fading Ais (Tema de Amélia)
Melanie C - This Time (Tema Geral)
Just Girls - Ser Radical (Tema Geral)
Just Girls - Bye, Bye (Vou-Me Divertir) (Tema Geral)
Just Girls - Bye, Bye (Vou-Me Divertir) (Remix) (Tema Geral)
Just Girls - A Vida Te Espera (Tema de Nuno e Diana)
4Taste - 4 Horas (Á Tua Maneira) (Tema de António)
4Taste - Um Copo A Mais (Tema de António)
4Taste - Dar-Te Sempre Mais (Tema de Motocross)
4Taste - Dá-Me O Que Tens (Tema Geral)
Boss AC - Estou Vivo (Tema Geral)
Boss AC - Acabou (Até Te Esquecer) (Tema de Beatriz)
Just Girls - Passa O Vento (Tema de Beatriz e António)
Mind Da Gap - Dedicatória (Tema Geral)
Just Girls - Enquanto O Amor Quiser (Tema de Beatriz e António)
Just Girls - Não Te Deixes Vencer (Tema Geral)
Just Girls - O Jogo Já Começou (Sorte Ou Azar) (Tema Geral)
Just Girls - Quero-Te Sempre Aqui (Tema Geral)
Just Girls - O Tempo Joga Contra Mim (Tema Geral)
Just Girls - Sei Que Tudo Vai Mudar (Tema Geral)
4Taste - Ver Mais Além (Tema Geral)
Sean Paul Ft. Rhianna - Break It Off (Tema Geral)
Black Company - Cyberlov (Tema de Mateus e Cândida)
Just Girls - Deixa O Som Voar (Tema Geral)
Alex Gaudino Ft. Crystal Waters - Destination Calabria (Tema Geral)
4Taste - Esticar A Corda (Tema Geral)
Sandra Nasic - Fever (Tema Geral)
The Starvan - I's Time To Go Now (Sound FX) (Tema Geral)
4Taste - Nada Nos Vai Parar (Tema Geral)
Edmundo - Só Vou Pensar Em Ti (Tema de Gonçalo)
NBC - Segunda Pele (Tema Geral)
Good Charlotte - Victims Of Love (Tema Geral)
X-Code - Luta Por Ti (Tema Geral)
Anjos - A Vida Faz-Me Bem (Tema Atekier Musical)
Nneka - Heartbeat (Tema de Gabriela)
InnaStereo - Happy Roots (Tema de Camila)

Fontes:

www.morangoscomacucar.pt
Ficha Técnica Morangos Com Açúcar Série 6

Morangos com Açúcar Volume 11 - Série 6 De Verão (2009) 

Morangos com Açúcar Vol.11

CD1
1. The Boy Does Nothing - Alesha Dixon
2. Just Dance - Lady Gaga Feat. Colby O'Donis
3. When I Grow Up - The Pussycat Dolls
4. Beggin’ - Mcadcon
5. The Way It Was - Aceyalone Feat. Bionik
6. Ao Ritmo do Meu Flow - Flow 212
7. Namorada - Angélico
8. Levanta-te (Stand Up) - Boss AC
9. Hey DJ - Mund
10. Gosto Delas - Black Company
11. Ser Radical - Just Girls
12. Vida Normal  - EZ Special
13. Liberdade - Xeg Feat. Milton Guilli
14. Seguindo o Caminho - DJ Ride
15. Show - D'N'D
16. Tu - De Britto
17. Infinity 2008 - The Guru Josh Project
18. Rise Up - Yvves Larock

CD2
1. Liar - Madcon
2. Heartbeat - Nneka
3. Black & Gold - Sam Sparro
4. Só Vou Pensar Em Ti (You) - Edmundo
5. Desculpa Lá - Diana Lucas
6. A Wish… Keep Fighting - Dr1ve Feat. Lúcia Moniz
7. Slow Time Love - Blind Zero
8. Ver Mais Além - 4Taste
9. Mundo Novo (A Nascer) - Varuna
10. Noitada (Assim Estragas a Festa) - EZ Special
11. We Can Change The World - The Room 74
12. Oh Sugar - Soulbizness
13. Colunas - Bamb’s Cooper
14. I Don’t Know - Inna Stereo
15. Preto Branco - Djimi
16. Eu Não Sei (O Que Queres de Mim) - Pluma
17. Cruel Intentions - Fingertips
18. Medley (Vários): Vida Crazy (Rodrigo Leal), Geração Rebelde (Rodrigo Leal), Bye, Bye (Just Girls), Tão Louco (Berg)

The Pussycat Dolls - I Hate This Part
Semuc – Jaded
Boss AC - Estou Vivo
Metro Station - Shake It
Aloha From Hell - Don't Gimme That
Anjos - A Vida Faz-me Bem
Flow 212 - Tá Hot
Flow 212 - Ritmo do Meu Flow (Massivedrum DJ Fernando Remix)
Flow 212 - Ritmo do Meu Flow (Mastiksoul Mix)
de Britto - A Saudade
Zeca - M'água
Sam Sparro - Black & Gold
Pedro Cazanova invites Andrea - Selfish Love
Rejects United - Never (rejects Anthem)
Flávio The Aramis Feat. Jerry Escriba - Lady Prada
Enur Feat. Beenie Man & Natalie Storm - Whine
Mika - Relax, Take It Easy
Kid Cudi Vs. Crookers - Day N' Night
Lady GaGa - Poker Face
Enur Feat. Natasha - Calabria 2007
Ruas - A Grande HipHopeia
4Taste - Sabe Bem Cá Estar
4Taste - Ver Mais Além
Sir Giant - Doce Cereja
The Guys From The Caravan - Just Kiss Me
Savalas - Happy Song
MAU - No Worries In Frame
InnaStereo - Happy Roots
Black Company Ft. Diana - Bounce (Onde Pára A Festa)
Arsha - Será Que A Música Tem Cor
DJ Assad Feat. Maradja & Greg Paris - Everybody Clap 2008
Angélico - Insaciável
Vintém - Sei No Que Estás A Pensar
Dogma - Despir a Pele de Vítima
Dogma - Voltar
Sirens - Club La La (A.D.P. Remix)
Slide - Rude
Slide - Tautologias
Flávio The Aramis - Minha Deusa
Martin Solveig - I Want You
Xeg Feat. Virgul - Hoje Eu Sou
T.T. - Não Há Mais Nada
Million  Dollar Lips - Golden Pearl
Djimi - Se a Party Começar
Stevans - Monday's Wedding
de Britto - A Verdade
Prime Circle - She Always Gets What She Wants

Morangos com Açúcar VII — Vive o teu Talento 

Just Girls Ft. 4Taste — Viver a Vida (Genérico)
The Room 74 — We Can Change The World
Kat Green — Give It To Me Baby (Tema da Rita Moreira)
Madcon — Liar
Nneka — Hearthbeat
Tiago Melo — Go Sport
Metro Station — Shake It
Aloha From Hell — Don't Gimme That
Bamb's Cooper — Colunas
EZ Special — Vida Normal (Tão Ideal)
Alesha Dixon — The Boy Does Nothing
D'N'D — Show
The Pussycat Dolls — When I Grow Up (Tema da Rita Moreira)
Aceyalone  — The Way It Was
Varuna — Mundo Novo (a nascer)
Guru Josh Project — Infinity 2008
Flow 212 — Tá Hot
de Britto — Tu
de Britto — A Saudade
Sam Sparro — Black & Gold
Pedro Cazanova invites Andrea — Selfish Love
Lady GaGa Feat. Colby O'Donis — Just Dance
Fingertips — Cruel Intentions
EZ Special — Noitada (Assim Estragas a Festa)
Blind Zero — Slow Time Love (Tema do Alex e da Lúcia)
Pluma — Eu Não Sei (O Que Queres De Mim)
Flávio The Aramis — Lady Prada
Slide — Rude
Martin Solveig — I Want You
Million Dollar Lips — Golden Pearl
Dogma — Voltar
Dogma —  Despir a Pele de Vítima
Lady GaGa — Poker Face
Djimi — Preto Branco
Djimi  — Se a Party Começar
T.T. — Não Há Mais Nada
The Noisettes — Don't Upset The Rhythm
Little Boots — New In Town
Madcon — Beggin’
Prime Circle — She Always Gets What She Wants (Tema do Rui e da Margarida)
Flow 212 — Ao Ritmo Do Meu Flow
Xeg & Virgul — Hoje Eu Sou
Heather Grody — Don’t Pick me Up
Mundo Secreto — Fala A Sério
Slide — Tautologias
Kirsty Hawkshaw — Reach For Me (Música do João Pedro e da Paula)
Mundo Secreto — Soa o Alarme
Kumpania Algazarra --- Pudim (A Festa Continua)

 http://mcamaniacos.pt.to
 Ficha Técnica Morangos Com Açúcar Série VII

Morangos com Açúcar
Banda Sonora Morangos Com Acucar
Morangos com Açúcar